Bernried bezeichnet:
 Bernried am Starnberger See, eine Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Bernried (Niederbayern), eine Gemeinde im Landkreis Deggendorf, Bayern

 Bernried (Burggen), Ortsteil der Gemeinde Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Bernried (Neukirch), Ortsteil der Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bernried (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern